1 dzielnica miasta w Niemczech:
 Hohn – dzielnica Bad Münstereifel

1 gmina w Niemczech:
 Hohn – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Osoby:
 Uwe Hohn – niemiecki lekkoatleta